

Musica
Before the Storm – album del 1982 dei Samson
Before the Storm – album del 2000 di Darude
Before the Storm – album del 2012 di Jack Savoretti

Televisione
Before the Storm – film per la televisione del 1991 diretto da Michael Fresco